Лакатош () — угорське прізвище:

 Лакатош Володимир Павлович ( 1964) — український акушер-гінеколог; доктор медичних наук;
 Лакатош Володимир Павлович (1923—2014) — Герой Радянського Союзу
 Геза Лакатош (1890—1967) — угорський генерал.
 Імре Лакатош (1922—1974) — англійський філософ науки угорського походження.
 Лакатош Олексій Федорович (1917) — український скульптор.
 Пал Лакатош (1968) — угорський професійний боксер, призер чемпіонатів Європи серед аматорів.

 Імре Шлоссер-Лакатош (1889 — 1959) — угорський футболіст і тренер.

Угорські прізвища